Goetzel oder Götzel ist der Familienname folgender Personen:

 Hartmut Götzel (* 1956), deutscher Politiker (CDU)
 Sascha Goetzel (eigentlich Sascha Götzel; * 1970), österreichischer Dirigent
 Sophie Goetzel-Leviathan (1911–1994), polnische Autorin

Siehe auch:
 Goetzl
 Götzl